Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2009 vond plaats van 19 tot en met 25 oktober 2009 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de veertiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Moskou 2009. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt-banen.

Het enkelspeltoernooi werd gewonnen door de 29-jarige Italiaanse Francesca Schiavone. De dubbelspeltitel ging naar Maria Kirilenko en Nadja Petrova, beiden uit Rusland.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jelena Janković was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Alisa Klejbanova.

De als eerste geplaatste Vera Zvonarjova kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het achtste reekshoofd Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Wit-Russin Volha Havartsova in twee sets. Schiavone wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven, nadat ze in 2005 hier al een keer in de finale stond. Het was haar tweede WTA-titel, ruim twee jaar na de eerste.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Nadja Petrova en Katarina Srebotnik was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Petrova speelde nu samen met Maria Kirilenko, met wie ze haar titel wist te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, het Spaanse team Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als derde geplaatste Russische duo Maria Kirilenko / Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Maria Kondratjeva en Klára Zakopalová in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Kirilenko had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Petrova zestien.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Moskou 2009
Moskou